William Minor ist der Name folgender Personen:

* William C. Minor (1834–1920), US-amerikanischer Lexikograf
 William T. Minor (1815–1889), US-amerikanischer Politiker